Der Rajon Krasnohwardijske (ukrainisch / – ukrainisch offiziell seit dem 12. Mai 2016 Rajon Kurman/Курманський район; russisch /, krimtatarisch Qurman rayonı) ist ein ukrainischer Rajon in der Autonomen Republik Krim. Er besitzt insgesamt eine Bevölkerung von etwa 93.000 Einwohnern und hat eine Fläche von 1.766 km². Zu ihm gehören zwei Siedlungen städtischen Typs, 82 Dörfer sowie 1 Siedlung, die in 18 Landratsgemeinden organisiert sind.

Geographie 
Der Rajon liegt im Herzen der Autonomen Republik Krim, er grenzt im Norden an den Rajon Dschankoj, im Osten an den Rajon Nyschnjohirskyj, im Südosten an den Rajon Bilohirsk, im Südwesten an den Rajon Simferopol, im Westen an den Rajon Saky und im Nordwesten an den Rajon Perwomajske.

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Bevölkerung 

Zusammensetzung der Bevölkerung laut der Volkszählung 2001:

Einzelnachweise

Weblinks 

Krasnohwardijske